Cobertera o coberteras puede referirse a:

 un tipo de pluma de las alas de las aves, pluma cobertera.
 la cobertera continental, el recubrimiento sedimentario que en los continentes yace sobre el zócalo cristalino.
 el nombre común de la planta Nymphaea alba;
 el nombre común de la planta Nuphar lutea;